256 puede hacer referencia a:

Los años
 256
 256 a. C.
 1256
 2256
El número natural 256 o doscientos cincuenta y seis.
 Otros
 (256) Walpurga, un asteroide
 Nvidia GeForce 256, una tarjeta gráfica.
 CAST 256, algoritmo de cifrado.
 U 256, una estela rúnica de época vikinga.
 Línea 256, página de desambiguación de diferentes medios de transporte.